Кіржа́ч () — місто у Владимирській області Російській Федерації, адміністративний центр Кіржацького району.

Розташований за 125 км на захід від Владимира і за 90 км від Москви на р. Кіржач (ліва притока Клязьми). Залізнична станція на лінії Александров-Орєхово-Зуєво, що входить до Великого залізничного кільця навколо Москви. Населення — 30 000 чоловік (2010 р.)

Населення

Примітки 

Міста Владимирської області
Районні центри Владимирської області
Населені пункти Кіржацького району
1332 у Європі
Міста Росії